Дмитрівська сільська рада — адміністративно-територіальне формування на території України.

Автономна Республіка Крим 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Совєтському районі Автономної Республіки Крим;

Дніпропетровська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Нікопольському районі Дніпропетровської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Петропавлівському районі Дніпропетровської області;

Донецька область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Волноваському районі Донецької області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Слов'янському районі Донецької області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Шахтарському районі Донецької області;

Житомирська область 
 Дмитрівська сільська рада — колишня сільська рада, Бердичівська міська рада;

Запорізька область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Бердянському районі Запорізької області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Приазовському районі Запорізької області;

Київська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Бородянському районі Київської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Києво-Святошинському районі Київської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Фастівському районі Київської області;

Кіровоградська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Знам'янському районі Кіровоградської області;

Луганська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Новоайдарському районі Луганської області;

Львівська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Пустомитівському районі Львівської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Радехівському районі Львівської області;

Миколаївська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Березанському районі Миколаївської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Вознесенському районі Миколаївської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Казанківському районі Миколаївської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Очаківському районі Миколаївської області;

Одеська область 
 Дмитрівська сільська рада — колишня сільська рада у Болградському районі Одеської області;
 Дмитрівська сільська рада — колишня сільська рада у Кілійському районі Одеської області;
 Дмитрівська сільська рада — колишня сільська рада у Лиманському районі Одеської області;
 Дмитрівська сільська рада — колишня сільська рада у Татарбунарському районі Одеської області;

Полтавська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у місті Горішні Плавні Полтавської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Машівському районі Полтавської області;

Сумська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Великописарівському районі Сумської області;

Харківська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Богодухівському районі Харківської області;
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Первомайському районі Харківської області;

Херсонська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Каховському районі Херсонської області;

Черкаська область 
 Дмитрівська сільська рада — сільська рада у Золотоніському районі Черкаської області;